2102 steht für:

 2102, das Jahr 2102 n. Chr.
 2102 (SRAM), RAM-Baustein
 W-2102, Intel-Mikroprozessor, siehe Intel Xeon (Skylake) #Xeon W
 WAS-2102, Pkw-Modell von AwtoWAS

astronomische Objekte:
 (2102) Tantalus, Asteroid
 IC 2102, Galaxie
 NGC 2102, Sternhaufen